Rassemblement du peuple français  – Raggruppamento del Popolo Francese, partito politico francese 
 Rassemblement pour la France  – Raggruppamento per la Francia, partito politico francese
 Reverse path forwarding  – tecnica utilizzata nei router
 Rwandan Patriotic Front  – Fronte Patriottico Ruandese, partito politico ruandese
 RPF  – real person fiction, termine usato nella comunità fandom per indicare persone esistenti all'interno di un'opera fittizia
 Reverse Power Feeding  – tecnologia per alimentare i dispositivi di rete su strada dai terminali presso i clienti